

Муніципалітети у Франції 
 Орель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Орель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Орель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя

Інше 
 Орель — гойдалка.
 Оріль — річка в Україні, ліва притока річки Дніпро.
 Орель Катерина Олександрівна (1887—1935) — російська оперна співачка і артистка оперети (лірико-колоратурне сопрано).